PWA puede referirse a:
Pro Wrestling Alliance, una promoción de lucha libre profesional.
Public Works Administration, fue una empresa creada por el gobierno estadounidense como forma de ayuda a los trabajadores desempelados.
Progressive Web Application, aplicación web progresiva, es un tipo de software de aplicación que se entrega a través de la web.
Professional Windsurfers Association, la asociación de windsurfistas profesionales.